Aceasta este o listă de țări pe baza cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare (C&D) în termeni reali și conform ultimelor date disponibile. 

Au fost incluse doar acele țări care cheltuiesc anual peste 50 de milioane de dolari. Cheltuielile nominale totale pentru cercetare și dezvoltare au fost de aproximativ un trilion de dolari în 2010. 

* UE este o uniune politică și economică și nu o țară.

Referințe 

Liste de țări
Cercetare